Kurtoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Kurtoğlu est un prénom et patronyme turc composé du substantif turc kurt qui signifie « loup » et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de ». Kurtoğlu signifie donc « fils de Kurt » ou « fils du loup ».

Prénom 
 Kurtoğlu Hızır Reis (), amiral de l'Empire ottoman ;
 Kurtoğlu Muslihiddin Reis (1487-1535), pirate et amiral de l'Empire ottoman.

Patronyme 

 , compositeur, auteur-compositeur-interprète et acteur de doublage turc ;
 , acteur turc ;
 , pianiste et chanteur turc ;
 Ermal Kurtoğlu, connu sous le nom de Ermal Kugo (1980-), joueur de basket-ball albano-turc ;
 , acteur turc ;
 , acteur turc.

Toponyme 
 , village du district central de Gümüşhane dans la province de Gümüşhane ;
 , village du district de Delice dans la province de Kırıkkale ;
 , village du district d'Ulaş dans la province de Sivas.

Voir aussi 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique utilisé dans de très nombreux noms de famille turcs.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc
Prénom turc